Иван Пилипенко:
 Пилипенко, Иван Васильевич (1918—2003) — шахтёр-новатор, Герой Социалистического Труда (1957).
 Пилипенко, Иван Маркович (1912—1942) — военный лётчик, Герой Советского Союза.